Lutzoni se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 François Lutzoni
 François M. Lutzoni